Хифесобриконите (Hyphessobrycon) са род сладководни риби от семейство Харациди. Видовете от този род са сред рибите известни като тетри.

Почти всички видове са местни за неотропическата екозона на Южна Америка; около половината видове са от Централна Америка и един вид, H. compressus, е от южната част на Мексико.

Списък на видовете 

Род Хифесобрикони
 Вид Hyphessobrycon agulha Fowler, 1913
 Вид Hyphessobrycon albolineatum Fernández-Yépez, 1950
 Вид Hyphessobrycon amandae Géry & Uj, 1987
 Вид Hyphessobrycon amapaensis Zarske & Géry, 1998
 Вид Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907)
 Вид Hyphessobrycon arianae Uj & Géry, 1989
 Вид Hyphessobrycon auca Almiron, Casciotta, Bechara & Ruiz Diaz, 2004
 Вид Hyphessobrycon axelrodi (Travassos, 1959)
 Вид Hyphessobrycon balbus Myers, 1927
 Вид Hyphessobrycon bentosi Durbin, 1908
 Вид Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911
 Вид Hyphessobrycon borealis Zarske, Le Bail & Géry, 2006
 Вид Hyphessobrycon boulengeri (Eigenmann, 1907)
 Вид Hyphessobrycon cachimbensis Travassos, 1964
 Вид Hyphessobrycon callistus (Boulenger, 1900)
 Вид Hyphessobrycon cardinalis Myers & Weitzman, 1956
 Вид Hyphessobrycon catableptus (Durbin, 1909)
 Вид Hyphessobrycon coelestinus Myers, 1929
 Вид Hyphessobrycon columbianus Zarske & Géry, 2006
 Вид Hyphessobrycon compressus (Meek, 1904)
 Вид Hyphessobrycon condotensis Regan, 1913
 Вид Hyphessobrycon copelandi Durbin, 1908
 Вид Hyphessobrycon diancistrus Weitzman, 1977
 Вид Hyphessobrycon duragenys Ellis, 1911
 Вид Hyphessobrycon ecuadorensis (Eigenmann, 1915)
 Вид Hyphessobrycon ecuadoriensis Eigenmann & Henn, 1914
 Вид Hyphessobrycon eilyos Lima & Moreira, 2003
 Вид Hyphessobrycon elachys Weitzman, 1984
 Вид Hyphessobrycon eos Durbin, 1909
 Вид Hyphessobrycon epicharis Weitzman & Palmer, 1997
 Вид Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)
 Вид Hyphessobrycon erythrostigma (Fowler, 1943)
 Вид Hyphessobrycon erythrurus Ahl, 1928
 Вид Hyphessobrycon fernandezi Fernández-Yépez, 1972
 Вид Hyphessobrycon flammeus Myers, 1924
 Вид Hyphessobrycon flammeus guabirubae Godoy, 1987
 Вид Hyphessobrycon frankei Zarske & Géry, 1997
 Вид Hyphessobrycon georgettae Géry, 1961
 Вид Hyphessobrycon gracilior Géry, 1964
 Вид Hyphessobrycon griemi Hoedeman, 1957
 Вид Hyphessobrycon guarani Mahnert & Géry, 1987
 Вид Hyphessobrycon hamatus Bertaco & Malabarba, 2005
 Вид Hyphessobrycon haraldschultzi Travassos, 1960
 Вид Hyphessobrycon hasemani Fowler, 1913
 Вид Hyphessobrycon heliacus Moreira, Landim & Costa, 2002
 Вид Hyphessobrycon herbertaxelrodi Géry, 1961 – Черен неон
 Вид Hyphessobrycon heteresthes (Ulrey, 1894)
 Вид Hyphessobrycon heterorhabdus (Ulrey, 1894)
 Вид Hyphessobrycon hildae Fernández-Yépez, 1950
 Вид Hyphessobrycon igneus Miquelarena, Menni, Lopez & Casciotta, 1980
 Вид Hyphessobrycon iheringi Fowler, 1941
 Вид Hyphessobrycon inconstans (Eigenmann & Ogle, 1907)
 Вид Hyphessobrycon innesi Myers, 1936
 Вид Hyphessobrycon isiri Almiron, Casciotta & Körber, 2006
 Вид Hyphessobrycon itaparicensis Lima & Costa, 2001
 Вид Hyphessobrycon khardinae Zarske, 2008
 Вид Hyphessobrycon langeanii Lima & Moreira, 2003
 Вид Hyphessobrycon latus Fowler, 1941
 Вид Hyphessobrycon loretoensis Ladiges, 1938
 Вид Hyphessobrycon loweae Costa & Géry, 1994
 Вид Hyphessobrycon luetkenii (Boulenger, 1887)
 Вид Hyphessobrycon maculicauda Ahl, 1936
 Вид Hyphessobrycon megalopterus (Eigenmann, 1915) – Черен фантом
 Вид Hyphessobrycon melanopleurus Ellis, 1911
 Вид Hyphessobrycon melanostichos Carvalho & Bertaco, 2006
 Вид Hyphessobrycon melasemeion Fowler, 1945
 Вид Hyphessobrycon melazonatus Durbin, 1908
 Вид Hyphessobrycon meridionalis Ringuelet, Miquelarena & Menni, 1978
 Вид Hyphessobrycon metae Eigenmann & Henn, 1914
 Вид Hyphessobrycon micropterus (Eigenmann, 1915)
 Вид Hyphessobrycon milleri Durbin, 1908
 Вид Hyphessobrycon minimus Durbin, 1909
 Вид Hyphessobrycon minor Durbin, 1909
 Вид Hyphessobrycon moniliger Moreira, Lima & Costa, 2002
 Вид Hyphessobrycon mutabilis Costa & Géry, 1994
 Вид Hyphessobrycon negodagua Lima & Gerhard, 2001
 Вид Hyphessobrycon newboldi (Fernandez-Yepez, 1949)
 Вид Hyphessobrycon nicolasi Miquelarena & Lopez, 2010
 Вид Hyphessobrycon nigricinctus Zarske & Géry, 2004
 Вид Hyphessobrycon nigrifrons Ahl, 1936
 Вид Hyphessobrycon notidanos Carvalho & Bertaco, 2006
 Вид Hyphessobrycon ocasoensis Garcia-Alzate & Roman-Valencia, 2008
 Вид Hyphessobrycon oritoensis Garcia-Alzate, Roman-Valencia & Taphorn, 2008
 Вид Hyphessobrycon ornatus Ahl, 1934
 Вид Hyphessobrycon otrynus Benine & Lopes, 2008
 Вид Hyphessobrycon panamensis Durbin, 1908
 Вид Hyphessobrycon panamensis daguae Eigenmann, 1922
 Вид Hyphessobrycon pando Hein, 2009
 Вид Hyphessobrycon parvellus Ellis, 1911
 Вид Hyphessobrycon paucilepis Garcia-Alzate, Roman-Valencia & Taphorn, 2008
 Вид Hyphessobrycon peruvianus Ladiges, 1938
 Вид Hyphessobrycon piabinhas Fowler, 1941
 Вид Hyphessobrycon poecilioides Eigenmann, 1913
 Вид Hyphessobrycon procerus Mahnert & Géry, 1987
 Вид Hyphessobrycon proteus Eigenmann, 1913
 Вид Hyphessobrycon pulchripinnis Ahl, 1937 – Лимонена тетра
 Вид Hyphessobrycon pyrrhonotus Burgess, 1993
 Вид Hyphessobrycon pytai Géry & Mahnert, 1993
 Вид Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911
 Вид Hyphessobrycon robustulus (Cope, 1870)
 Вид Hyphessobrycon rosaceus Durbin, 1909 – Розова тетра
 Вид Hyphessobrycon roseus (Géry, 1960)
 Вид Hyphessobrycon rubrostigma Hoedeman, 1956
 Вид Hyphessobrycon rutiliflavidus Carvalho, Langeani, Miyazawa & Troy, 2008
 Вид Hyphessobrycon saizi Géry, 1964
 Вид Hyphessobrycon santae (Eigenmann, 1907)
 Вид Hyphessobrycon savagei Bussing, 1967
 Вид Hyphessobrycon schauenseei Fowler, 1926
 Вид Hyphessobrycon scholzei Ahl, 1937
 Вид Hyphessobrycon scutulatus Lucena, 2003
 Вид Hyphessobrycon sebastiani Garcia-Alzate, Roman-Valencia & Taphorn, 2010
 Вид Hyphessobrycon serpae Durbin, 1908
 Вид Hyphessobrycon simulans Géry, 1963
 Вид Hyphessobrycon simulatus (Géry, 1960)
 Вид Hyphessobrycon socolofi Weitzman, 1977
 Вид Hyphessobrycon sovichthys Schultz, 1944
 Вид Hyphessobrycon stegemanni Géry, 1961
 Вид Hyphessobrycon stictus Durbin, 1909
 Вид Hyphessobrycon stigmatias Fowler, 1913
 Вид Hyphessobrycon stramineus Durbin, 1918
 Вид Hyphessobrycon sweglesi (Géry, 1961) – Червен фантом
 Вид Hyphessobrycon takasei Géry, 1964
 Вид Hyphessobrycon taurocephalus Ellis, 1911
 Вид Hyphessobrycon tenuis Géry, 1964
 Вид Hyphessobrycon thompsonis Fowler, 1949
 Вид Hyphessobrycon togoi Miquelarena & Lopez, 2006
 Вид Hyphessobrycon tortuguerae Böhlke, 1958
 Вид Hyphessobrycon tridens (Eigenmann, 1907)
 Вид Hyphessobrycon tropis Géry, 1963
 Вид Hyphessobrycon tukunai Géry, 1965
 Вид Hyphessobrycon tyensis Garcia-Alzate, Roman-Valencia & Taphorn, 2008
 Вид Hyphessobrycon uruguayensis (Fowler, 1943)
 Вид Hyphessobrycon vilmae Géry, 1966
 Вид Hyphessobrycon vinaceus Bertaco, Malabarba & Dergam, 2007
 Вид Hyphessobrycon wajat Almirón et Casciotta, 1999
 Вид Hyphessobrycon weitzmanorum Lima & Moreira, 2003
 Вид Hyphessobrycon werneri Géry & Uj, 1987

Харациди